El MS Independence of the Seas es un crucero de la clase Freedom propiedad de la naviera Royal Caribbean International, el cual entró en servicio en abril de 2008. El barco de 15 cubiertas puede acomodar 4,370 pasajeros y está servido por 1,360 tripulantes. El barco fue construido en el astillero Aker Finnyards Turku, Finlandia, constructor de sus hermanos Freedom of the Seas y el Liberty of the Seas. Con 154,407 GT, se unió al Liberty of the Seas y Freedom of the Seas como los barcos crucero y barcos de pasajeros más grandes del mundo. El crucero tiene 1,112 pies (339 m) de longitud, y alcanza una velocidad de 21.6 nudos (40.0 km/h; 24.9 mph). El barco opera en Fort Lauderdale, Florida durante Otoño e Invierno y en Southampton, Inglaterra  durante los meses de Primavera y Verano.

El Independence of the Seas fue construido en Turku, Finlandia, en el año 2008. Su nombre en español significa "Independencia de los mares". 

El Independence of the Seas es el tercer barco  de la clase Libertad. En octubre de 2009, el Oasis of the Seas, el primer barco de la clase Oasis, que inició su primer viaje el 1 de noviembre de 2009, desplazó a la clase Libertad como el barco de pasajero más grande del mundo, ,

Itinerario 
El Independence of the Seas  generalmente navega de  Port Everglades, Florida durante el invierno y de Southampton, Inglaterra durante el verano. Entre 2010 y 2012, la independencia de las Mares navegó desde Southampton todos los año.

Acomodaciones 

Como los otros barcos de clase Libertad, el Independence of the Seas cuenta con un parque acuático interactivo, la Zona H2O , un complejo deportivo para voleibol y baloncesto, y bañeras de hidromasaje las cuales se extienden desde los lados del barco. Además, posee un pasillo de compras, el Promenade, con tiendas, tabernas y bares de vino. También, el barco alberga el teatro Alhambra, con capacidad para 1,200 personas, y un centro de conferencias completo.

Referencias

Enlaces externos 
 

Independence of the Seas